El Torneig de New Haven 2018, oficialment conegut com a Connecticut Open 2018, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins els Premier Tournaments del circuit WTA femení. La 50a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 25 d'agost de 2018 al Connecticut Tennis Center de Yale, prop de New Haven, Connecticut, Estats Units.

La tennista bielorussa Aryna Sabalenka va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2018
WTA Tour 2018